Luoma est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1976), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1911-1996), actrice finlandaise
 (né en 1962), prélat finlandais
 (né en 1974), joueur américain de hockey sur glace

Toponyme

, lac de la province de Jiangsu

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois